Сергей Сергеевич Либих (15 февраля 1932 — 16 июля 2007) — советский и российский врач-, , , профессор, доктор медицинских наук, основатель кафедры сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета.

Биография 

Родился 15 февраля 1932 года в Ленинграде.

В 1955 году окончил 1-й Ленинградский медицинский институт. До 1959 года работал психиатром, с 1959 года занимался научной деятельностью в НИИ им. В.М.Бехтерева.

В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию "Актуальные вопросы профилактики рецидивов алкоголизма", в 1965 году — докторскую диссертацию "Теория и практика коллективной терапии".

В лечебной работе использовал и развивал методы гипносуггестивной терапии, психоанализа, групповой психотерапии и др.

В 1972 году перешел на работу в Ленинградский ГИДУВ на должность профессора кафедры психиатрии. С 1975 года стал профессором курса психотерапии при кафедре терапии №2 (зав. кафедрой проф. Ю.М.Губачев), с 1982 года — профессор вновь организованной кафедры психотерапии (зав. кафедрой проф. Б.Д.Карвасарский), с января 1989 года — заведующий организованной им кафедрой сексологии, которой руководил до 2000 года.

Скончался 16 июля 2007 года в Санкт-Петербурге.

Научные работы 

Автор многочисленных научных и методических работ и монографий, в том числе:
 "Руководство по сексологии", СПб: Питер, 2001, 468 С.
 "Клиническая сексология. Сборник научных трудов", СПб: Ольга, 1999, 120 С.
 "Краткая сексология. Руководство для врачей", СПб: Ольга, 1998, 148 С.
 "Сексуальные дисгармонии" (соавт. Фридкин В.И.), Ташкент: Медицина, 1990, 142 С.
 "Сексуальная гармония. Курс популярных лекций по сексологии", Таллинн: Антек, 1990, 64 С.
 "Функциональная женская сексопатология" (соавт. Здравомыслов В.И., Анисимова З.Е.), Алма-Ата: изд-во "Казахстан", 1985, 272 С.
 "Социально-психологические и социально-биологические проблемы здоровья в современной сексологии: лекция для врачей-курсантов", Л.: ЛенГИДУВ, 1983, 18 С.
 "К проблеме гармонизации сексуальных отношений в супружеской жизни: лекция для врачей-курсантов", Л.: ЛенГИДУВ, 1982, 18 С.
 "Коллективная психотерапия неврозов", Л.: Медицина, 1974, 208 С.
 "Основы общей и медицинской психологии" (соавт. Мясищев В.Н., Карвасарский Б.Д., Тонконогий И.М.), Л.: Медицина, 1968, 215 С.
 "Психотерапия алкоголизма". Серия: "Библиотека практического врача" (соавт. Зеневич Г.В.), Л.: Медицина, 1965, 148 С.

Семья 

Жена — Римма Филипповна Либих, врач акушер-гинеколог, 

Дочь — Наталья Линк, врач-психотерапевт.

Ссылки 
 Кафедра психотерапии и сексологии СЗГМУ
 25 лет кафедре сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова
 Историческая справка: Кафедра сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова
 Российские психоаналитики
 Либихи - династия петербургских врачей